Roman Jankowski (ur. 1957) – polski żużlowiec
 Roman Jankowski (zm. 2021) – polski neurochirurg